1. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 24 sierpnia na trasie liczącej 13,4 km. Start i meta drużynowej jazdy na czas miały miejsce w Torrevieji.

Klasyfikacja etapu

Klasyfikacje po etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Etap na stronie procyclingstats.com

Vuelta a España 2019